Assedio di Hachigata (1568) – assedio al Castello di Hachigata
 Assedio di Hachigata (1590) – assedio al Castello di Hachigata